Achter-Rijn (Duits: Hinterrhein), een rivier in Zwitserland, ook bekend als Achter-Rijn.
Hinterrhein (gemeente), een gemeente in Zwitserland.
Hinterrhein (district), een district in Zwitserland.